satisfaction, Engels voor "satisfactie" of "gratificatie", "voldoening" of "bevrediging".
 (I Can't Get No) Satisfaction, een lied van de Rolling Stones uit 1965.
 Satisfaction (album), een muziekalbum van Aretha Franklin uit 1977.
 Satisfaction (lied, 1984), een clubhit van Laura Branigan uit 1984.
 Satisfaction (Girls of Summer), een film van Joan Freeman uit 1988.
 Satisfaction Is the Death of Desire, het eerste studioalbum van de metalcore band Hatebreed uit 1997.
 Satisfaction (lied, 2003), een nummer van Benny Benassi uit 2003.
 Satisfaction (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2014